Владимир Жданов: 
 Жданов, Владимир Анатольевич (1869—1932) — русский адвокат.
 Жданов, Владимир Андреевич (1937—2014) — советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации.
 Жданов, Владимир Викторович (1911—1981) — советский литературовед, критик.
 Жданов, Владимир Георгиевич (род. 1949) — активист движения за трезвость.
 Жданов, Владимир Григорьевич (род. 1951) — советский артист балета, Заслуженный артист РСФСР (1987).
 Жданов, Владимир Иванович (1902—1964) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск.
 Жданов, Владимир Петрович (1824—1891) — русский генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.